Groß Aujest ist der deutsche Name für

 Panoší Újezd, Gemeinde im Okres Rakovník, Tschechien
 Velký Újezd, Městys im Okres Olomouc, Tschechien